Grup de treball per a una gestió forestal propera a la natura (del seu nom en alemany Arbeitsgemeinschaft für Naturgemäse Waldwirtschaft), associació per al foment de la silvicultura propera a la natura d'Alemanya
 anw també és el codi ISO 639-3 de l'anaang, llengua parlada a Nigèria